Pequeños gigantes (Messico) – talent show messicano
Pequeños gigantes (Costa Rica) – talent show costaricano
Pequeños gigantes (Perù) – talent show peruviano
Pequeños gigantes (Paraguay) – talent show paraguaiano
Pequeños gigantes (Spagna) – talent show spagnolo
Pequeños gigantes (Italia) – talent show italiano